Ganti ist der Name folgender Personen:

 Isaia da Pisa, eigentlich Isaia Ganti (* um 1410; † um 1464), italienischer Bildhauer des Quattrocento
 Tibor Gánti (1933–2009), ungarischer Theoretischer Biologe und Biochemiker